Zuffi ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Zuffi (* 1964), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Enea Zuffi (1891–1968), italienischer Fußballspieler
 Luca Zuffi (* 1990), Schweizer Fußballspieler